Vach může být:

 Vach – řeka v Rusku

příjmení
 Ferdinand Vach (1860–1939) – český hudební skladatel, pedagog, dirigent, sbormistr, zakladatel Pěveckého sdružení moravských učitelů
 Václav Vach (1900–???) – český a československý politik